Die Abkürzung TCCD bezeichnet:

 eine Freeware-Datenbank, siehe TCCD-Database
 ein Unternehmen, siehe TCCD, Inc.
 ein Speicherchip auf DDR-SDRAM, der sich bei Overclockern großer Beliebtheit erfreut
 den hochgiftigen chemischen Stoff 2,3,7,8-Tetrachlordibenzodioxin

Siehe auch:
 TCDD
 

TCCD